Die Scottish Football League Second Division wurde 1986/87 zum zwölften Mal nach Einführung der Premier Division als dritthöchste schottische Liga ausgetragen. Zudem war es die zwölfte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1986/87 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann Meadowbank Thistle, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1987/88 sicherte. Neben Thistle stiegen auch die Zweitplatzierten Raith Rovers auf. Torschützenkönig mit 26 Treffern wurde John Sludden von Ayr United.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1986/87 bei statto.com
 League Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1986/87
1986 87